The Intruder (1933), een film van Albert Ray
The Intruder (1953), een film van Guy Hamilton
The Intruder (1962), een film van Roger Corman
The Intruder (1994), een film van Richard Wolstencroft
The Intruder (1999), een film van David Bailey
The Intruder (2019), een film van Deon Taylor